Хоуп, Джон:
 Хоуп, Джон, 1-й маркиз Линлитгоу (1860—1908) — шотландский аристократ, британский государственный деятель, первый генерал-губернатор Австралии.
 Хоуп, Джон, 4-й граф Хоуптоун (1765—1823) — шотландский политик и офицер британской армии.
 Хоуп, Джон (1725—1786) — шотландский ботаник.